Marzio Deho – mountain biker italiano
 Renato Dehò – calciatore italiano